Les élections au Parlement de Navarre de 2015 ont eu lieu le  afin d'élire les membres de la neuvième législature du Parlement de Navarre.

Contexte

Mode de scrutin

Sondages

Résultats

Notes et références 

Navarre
2015